Адамова — женская форма русской фамилии  и топоним:

 Персоналии 
 Адамова, Гульнара Владимировна (род. 1965) — хореограф.
 Адамова, Евгения Михайловна (1913—1991) — советский живописец.
 Ходынская (Адамова), Людмила Викторовна (род. 1956) — русская поэтесса.
 Адамова, Полина Ефимовна (род. 1970) — израильский художник книги, сценограф и художник по костюму, дочь Е. Б. Адамова. Топоним 
 Адамова — населённый пункт в Резекненском крае Латвии.
 Адамова — гора в Южном Предуралье, в 6 км к юго-востоку от села Адамовка Переволоцкого района Оренбургской области России.

 См. также 
 Адамова голова
 Адамова книга
 Адамова мельница
 Адамова смоква
 Адамова трава